Valleys steht für:

 Kurzbezeichnung für South Wales Valleys, eine Region in Wales
 Mitglieder des Valley MC, eines ehemaligen Motorradclub